Eigendorf ist ein historischer Begriff, mit dem ein Dorf bezeichnet wird, in dem ein Großteil des Grundbesitzes freien Bauern gehörte und nicht dem lokalen Adel.

Eigendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Eigendorf (* 1967), deutscher Journalist
 Katrin Eigendorf (* 1962), deutsche Journalistin
 Lutz Eigendorf (1956–1983), deutscher Fußballspieler

Eigendorf ist der Name folgender Orte:
 Eigendorf (Gemeinde St. Margarethen an der Sierning), Katastralgemeinde von St. Margarethen an der Sierning, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Eigendorff
 Eikendorf
 Eickendorf
 Aigendorf